Malyshev (masculin) ou Malysheva (féminin) peut faire référence à :
 Usine Malyshev, une usine d'Ukraine,
  (1992- ), joueur russe de football,
 Viatcheslav Malychev, homme politique soviétique enterré dans la Nécropole du mur du Kremlin.
 , page d'homonymie,
 , plusieurs localités de Russie.